Квачи  — топоним:

Беларусь 
 Квачи — деревня, Коробовский сельсовет, Глубокский район, Витебская область. 
 Квачи — деревня, Липнишковский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область.
 Квачи — деревня, Липский сельсовет, Несвижский район, Минская область.

Россия 
 Квачи — деревня в Вавожском районе Удмуртии.

См. также 
 Квачи прилетели Live
 Квач
 Квача